w naukach ścisłych, technice i technologii
 natężenie pola elektrycznego, najczęściej oznaczane E
 natężenie pola magnetycznego, najczęściej oznaczane H
 natężenie prądu elektrycznego, najczęściej oznaczane I
 natężenie przepływu, często oznaczane J
 natężenie promieniowania
 natężenie ruchu
 natężenie światła
 natężenie dźwięku
 natężenie Plancka
 natężenie oświetlenia
 fon
 inne znaczenia
 natężenie uwagi
 natężenie woli
 natężenie walki (np. klasowej)